Karp peut faire référence à :

Personnalités 

 Alex Karp, homme d'affaires 
 Anna Karp, enseignante
 Avrohom Karp, rabbin
 Bob Karp, auteur de comics
 Carol Karp, mathématicienne américaine
 David Karp (entrepreneur)
 David Karp (romancier)
 Éliane Karp, anthropologue
 Ivan Karp, galeriste
 Kobi Karp, architecte
 Lynn Karp, scénariste de comics, frère de Bob Karp
 Raine Karp, architecte estonien
 Richard Karp, informaticien américain.
 Walter Karp, écrivain et historien

Toponymie
en Pologne :
 Karp, un village de la voïvodie de Lublin
 Karp, un village de la voïvodie de Podlachie

Autres
 les sous-marins de la Classe Karp
 le poisson, Leporinus maculatus de Guyane (Liste des poissons de Guyane)
 Karp, personnage des Zblucops
 prix Karp : distinction en mathématiques